Schmolke ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Schmolke-Hasselmann (Künstlername: Varda Hasselmann; * 1946), Esoterik-Autorin
 Frank Schmolke (* 1967), Illustrator, Maler und Comiczeichner
 Hans Schmolke (1930–1999), deutscher Fußballspieler
 Klaus Ulrich Schmolke (* 1975), deutscher Rechtswissenschaftler
 Michael Schmolke (* 1934), deutscher Kommunikationswissenschaftler